Джейд () — английское имя. Также может быть и фамилией.

Известные носители 
Имя
 Джейд (род. 1989) — ринговое имя американского реслера Стефани Белл.
 Джейд Пьюджет (род. 1973) — американский музыкант.
 Джейд Реймонд (род. 1975) — продюсер компьютерных игр и телеведущая.
 Джейд Юэн (род. 1988) — британская певица и актриса.
 Джейд Фёруолл (род. 1992) — британская певица, участница группы Little Mix.
Фамилия
 Джейд, Лейла (род. 1980) — британская порноактриса и порнопродюсер.

Вымышленные персонажи 
 Джейд — супергероиня комиксов компании DC Comics
 Джейд — персонаж из серии игр Mortal Kombat
 Джейд — главная героиня игры Beyond Good & Evil
 Мара Джейд — персонаж вымышленной вселенной «Звёздные воины»
 Джейд Харли — одна из главных героев вэб-комикса «Homestuck».
 Джейд — одна из кукол «Bratz», входящая в главную четвёрку
 Джейд Вест — героиня сериала «Виктория-победительница»
 Джейд - игровой персонаж компьютерной игры Zooba

В других областях

Музыка 
 Jade — британская фолк-рок группа
 Jade — американская R&B-группа